Le mot anglais timeline peut désigner :
 De manière générale : la représentation graphique d'une série d'événements dans l'ordre chronologique. Voyez Frise chronologique.

Informatique 
 Sur un réseau social sur Internet, timeline, le terme anglais pour fil d'actualité, une liste de nouvelles ou d'informations mise à jour en temps réel, provenant des relations de l'utilisateur ;
 Dans les logiciels de montage non linéaire, que ce soit audio, vidéo ou les deux, la  ou ligne de temps est une partie de l'interface servant à placer et visualiser les différents éléments dans leur chronologie, avec souvent une ligne par média. Elle est également utilisé dans certains logiciels de dessins animés à la place de la traditionnelle feuille d'exposition ou encore dans les logiciels d'animation 3D.

Titres d'œuvres 
Timeline, série télévisée éducative internationale produite en 1989 et diffusée sur Public Broadcasting Service.
 Timeline, traduit en français sous le titre Prisonniers du temps, un roman de l'écrivain américain Michael Crichton paru en 1999.
 Timeline (titre français, Prisonniers du temps), un film américain de Richard Donner réalisé en 2003, adapté du roman de Crichton du même nom.
 Timeline, jeu vidéo d'Eidos Interactive sorti en 2000 et adapté du roman de Crichton.
 Timeline, gamme de jeux de société créée par Frédéric Henry à partir de 2010.
 Timeline, album de best of du groupe de metal néerlandais Ayreon paru en 2009.